Gregorio IV
 Gregorio IV – papa della Chiesa cattolica
 Gregorio IV di Alessandria – patriarca della Chiesa greco-ortodossa di Alessandria
 Gregorio IV di Antiochia – patriarca della Chiesa greco-ortodossa di Antiochia dal 1906
 Gregorio IV di Napoli – duca di Napoli
 Gregòrio IV Ghica – ospodaro di Valacchia
 Gregòrio IV Tlay – katholikòs di Armenia